Домп'є́рр-су-Санві́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 100 км на південний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Домп'єрр-су-Санвінь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Домп'єрр-су-Санвінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара